Швеция принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 106 спортсменов в девяти видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Швеции нёс лыжник Андерс Сёдергрен, а на церемонии закрытия — лыжница, олимпийская чемпионка и дважды серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи, Шарлотт Калла.

Зимние Олимпийские игры 2014 года стали для Швеции самыми успешными зимними играми по общему количеству завоёванных медалей — 15. Однако количество золотых медалей сократилось относительно двух предыдущих Олимпиад. «Золото» для Швеции завоевали лишь лыжники в женской и мужской эстафетах. Лыжные гонки вновь стали для Швеции основным видом спорта, приносящим медали. Завоёванные одиннадцать медалей в лыжных гонках является рекордом для Швеции. В неофициальном медальном зачёте Швеция заняла 14-е место.

Медали 

{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|- bgcolor=#efefef
! colspan=7|Медали по дням
|- align=center
| День
| Дата
| bgcolor=#f7f6a8 | 
| bgcolor=#dce5e5 | 
| bgcolor=#ffdab9 | 
| Итого
|-align=center
|День 1
|8 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 2
|9 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 3
|10 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 4
|11 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 2
|- align=center
|День 5
|12 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 6
|13 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 7
|14 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 2
|-align=center
|День 8
|15 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 9
|16 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 1
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 10
|17 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 11
|18 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 12
|19 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 2
| 2
|-align=center
|День 13
|20 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|День 14
|21 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 2
| 2
|-align=center
|День 15
|22 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 0
|-align=center
|День 16
|23 февраля
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
! colspan=2|Всего
! style="background:gold;"  |2
! style="background:silver;"|7
! style="background:#c96;"  |6
! 15
|}

 Состав и результаты 

  Биатлон 

Мужчины

  Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

  Кёрлинг 

 Мужчины 

Состав

Круговой турнир

Время местное (UTC+4).1 сессия, 10 февраля, 9:002 сессия, 10 февраля, 19:003 сессия, 11 февраля, 14:005 сессия, 12 февраля, 19:006 сессия, 13 февраля, 14:007 сессия, 14 февраля, 9:009 сессия, 15 февраля, 14:0010 сессия, 16 февраля, 9:0011 сессия, 16 февраля, 19:00

Полуфинал

Матч за 3-е место

Мужская сборная Швеции завоевала «бронзу» 

 Женщины 

Состав

Круговой турнир

Время местное (UTC+4).1 сессия, 10 февраля, 14:002 сессия, 11 февраля, 9:004 сессия, 12 февраля, 14:005 сессия, 13 февраля, 9:006 сессия, 13 февраля, 19:008 сессия, 15 февраля, 9:009 сессия, 15 февраля, 19:0010 сессия, 16 февраля, 14:0012 сессия', 17 февраля, 19:00

Полуфинал

ФиналЖенская сборная Швеции завоевала «серебро»''

Конькобежный спорт 

Мужчины
 Индивидуальные гонки

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Сноуборд 

 Слоупстайл

Фигурное катание

Фристайл 

 Могул

 Ски-кросс

Слоупстайл

Хоккей

Мужчины 

Состав

Вместо травмированного Юхана Франзена был дозаявлен его партнёр по «Детройту» Густав Нюквист. Заявленный Хенрик Седин не успел восстановиться из-за травмы рёбер. Вместо него в составе сборной Швеции играл Маркус Юханссон.

Состав: IIHF.com и Eliteprospects.com, статистика игроков: IIHF.com

Предварительный раунд

Группа C

Время местное (UTC+4).

Четвертьфинал

Время местное (UTC+4).

Полуфинал

Время местное (UTC+4).

Финал

Время местное (UTC+4).

Мужская сборная Швеции завоевала «серебро»

Женщины 

Состав

Состав: IIHF.com и Eurohockey.com, статистика игроков: IIHF.com

Предварительный раунд

Группа B

Время местное (UTC+4).

Четвертьфинал

Время местное (UTC+4).

Полуфинал

Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место

Время местное (UTC+4).

Женская сборная Швеции заняла 4-е место

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2014 года
Спорт в Швеции в 2014 году